En anglais, le mot freezer signifie congélateur et peut désigner en France la partie d'un réfrigérateur utilisée pour la congélation.
 Freezer est un personnage du manga Dragon Ball.